Зональные турниры по шахматам — начальный этап системы розыгрыша чемпионата мира. Утверждён 18-м конгрессом ФИДЕ в Гааге в 1947 году. Первоначально зональные турниры должны были проводиться в 8 зонах, на которые ФИДЕ распределили все национальные шахматные федерации входящие в её состав. Канада, СССР и США были выделены в самостоятельные зоны. Намеченные на 1947 зональные турниры провести не удалось, в том числе и в СССР. Состоялось лишь 2 турнира в Хилверсюме и Хельсинки. Квалификационный комитет ФИДЕ составил персональный список 20 участников межзонального турнира, включая чемпионов США и Канады И. Кэждена и Д. А. Яновского. От СССР в список были включены И. Болеславский, И. Бондаревский, Д. Бронштейн, А. Котов, А. Лилиенталь (вместо отказавшегося участвовать И. Кэждена), В. Рагозин и С. Флор.

В дальнейшем зональные турниры проводились каждые 3 года. К 1987 число зон возросло до 13. В зоне которую представляла шахматная федерация СССР, отбор участников для межзональных турниров проводился либо в чемпионатах СССР, либо в специальных зональных турнирах.

Зональные турниры в СССР

Зоны

Цикл 1947—1950 

ФИДЕ не удалось провести остальные зональные турниры, и по совокупности этих причин определение 16 участников межзонального турниры (кроме А. О’Келли, Э. Бёка, И. Кэжден и Д. А. Яновского) было поручено Международной квалификационной комиссии, в которую входили представители 11 национальных федераций.
Члены комиссии представили списки, в которых первое место давало 20 очков, второе — 19, третье — 18 и так далее.

Установленный квалификационной комиссией состав.

Основной состав:

Кандидаты:

Прочие кандидаты:

Цикл 1951—1953 
Зоны (Квалификанты):

Советские шахматисты на основании результатов XIX первенства страны и с учётом успехов в других соревнованиях выделили для участия в межзональном турнире гроссмейстеров Е. Геллера и А. Котова, мастеров Ю. Авербаха, Т. Петросяна и М. Тайманова. Только один А. Котов был участником предыдущего межзонального турнира 1948 года.

Десять представителей Европы и Африки определились двумя зональными турнирами.
В начале 1952 года умер Я. Фолтыс, и его место было предоставлено первому кандидату зоны Г. Штальбергу, не использовавшему своего права участия в зональном турнире.
США из предоставленных двух мест использовали лишь одно — для Г. Стейнера. Второе было передано первому кандидату от американских зон Г. Пильнику.

Цикл 1954—1956 
Зональные турниры Европы были организованы по новой системе, утверждённой XXVII конгрессом ФИДЕ. По этой системе страны, представленные в зонах более чем одним участником, направляют их не в один и тот же турнир (как было прежде), а во все три турнира, согласно установленному списку.

Зоны:

 Каракас (центральноамериканская зона)

Цикл 1957—1959 
Зоны:

Цикл 1960—1962 
В этот период в ФИДЕ состояло более чем 50 шахматных федераций, которые были разделяны на 9 зон:

Из каждой зоны квалифицировались от 1 до 4 участников.

Примечания

Литература 
 Л. Я. Абрамов: «Шахматы за 1947—1949 гг.». Москва. «Физкультура и спорт», 1951 г. С. 55—58.
 Л. Я. Абрамов: «Шахматы за 1951—1952 гг.». Москва. «Физкультура и спорт», 1953 г. С. 18—19.
 М. А. Бейлин: «Шахматы за 1957 год». Москва. «Физкультура и спорт», 1959 г. С.208—211.

Ссылки 
 Список зональных турниров на сайте mark-weeks.com
 Zonals in USSR, CIS and Asia
 European Zonals
 Zonals in the Americas and Africa

Шахматные турниры